Oosterland (waterschap), een voormalig interprovinciaal waterschap in de Nederlandse provincie Groningen en Drenthe
Oosterland (Noord-Holland), een dorp in de gemeente Hollands Kroon.
Oosterland (Zeeland), een plaats in de gemeente Schouwen-Duiveland.

Zie ook Osterland (doorverwijspagina)